Bial steht für:
 Bial, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Biała (Miastko)

Bial ist Familienname folgender Personen:
 Manfred Bial (1869–1908), deutscher Mediziner
 Rudolf Bial (1834–1881), deutscher Violinvirtuose
 Pseudonym für Kurt Bialostotzky (1896–1985), deutscher Maler und Verfolgter des NS-Regimes

BIAL steht für:
 BIAL, ein 1924 in Portugal gegründetes Pharmaunternehmen
 Bengaluru International Airport Limited, indischer Flughafenbetreiber 

Siehe auch:
 Biale
 Bial-Probe

Abkürzung